Epir – kraina historyczna
 Epir – region w Grecji, w jednostce administracyjnej Epir-Macedonia Zachodnia
 EPIR – kod ICAO lotniska Inowrocław-Latkowo w Latkowie